Glorious може значити:

 Glorious (альбом)
 Glorious (пісня Андреаса Джонсона), 1999
 Glorious (пісня Наталі Імбрулії), 2007
 Glorious (пісня The Pierces), 2011
 Glorious (пісня Cascada), 2013